Кубок Словакии по футболу 2013/14 года () — 21-й розыгрыш Кубка Словакии по футболу.

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Статистика кубка на сайте soccerway.com

2013/2014
Спорт в Словакии в 2013 году
Спорт в Словакии в 2014 году
Словакия